Nationaal park Wakatobi, een maritiempark in Indonesië
 Wakatobi (regentschap), een regentschap van de Indonesische provincie Zuidoost-Celebes